The New Classic Tour — первый концертный тур австралийской исполнительницы Игги Азалии в поддержку её дебютного студийного альбома The New Classic.

Азалия анонсировала тур через Твиттер 24 февраля 2014 года.

Тур проводился при финансовой поддержке торговой марки Monster Energy, а рекламой занималась компания Live Nation.

Сет-лист 
Представленный сет-лист был использован на шоу 19 октября 2014 года и не является постоянным для всех концертов в туре.
 «Fuck Love»
 «Beat Down»
 «Bounce»
 «My World»
 «Rolex»
 «Don’t Need Y’all»
 «Change Your Life»
 «Pussy»
 «Murda Bizness»
 «Drop That Shit»
 «Booty»
 «No Mediocre»
 «Problem»
 «Black Widow»
 «Work»
 «Fancy»

Даты концертов 

Отменённые и перенесённые концерты

Примечания 

Концертные туры Игги Азалии